Axante ou axânti (; , aportuguesado para chi) é um ramo da língua acã, da subfamília cuá da família das línguas nígero-congolesas. Os povos falantes desta língua atualmente estão concentrados no sul do Gana.

Bibliografia 

 

 

Twi
Twi